Het Vlaardings Voetbal Kampioenschap is een kampioenschap tussen alle voetbalclubs uit Vlaardingen. Het kampioenschap is ontstaan in 1972 en werd destijds gewonnen door vv Vlaardingen, dat later fuseerde met DSS'26 en Deltasport werd.

De finale van het toernooi wordt elk seizoen op het terrein van een van de Vlaardingse voetbalclubs gespeeld.

Sinds 2016 plaatst de winnaar van het toernooi zich voor de Supercup, die gespeeld wordt tussen de winnaar van het Vlaardings Voetbal Kampioenschap en het Schiedams Voetbal Kampioenschap.

Erelijst Senioren teams
Winnaars

Historie

Records en statistieken 
Meeste Finale plaatsen
 Deltasport 18x (1992, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018)

Meeste overwinningen
 Deltasport 10x (1999, 2000, 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2017)

Meeste verliezend finalist
 VFC 9x (1978, 1980, 1986, 1987, 1990, 1995, 2000, 2005 en 2019)

Meeste finaleplaatsen op rij
 HVO 6x (1987, 1988, 1989, 1990, 1991 en 1992)
 Deltasport 6x (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015)

Meeste overwinningen op rij
 HVO 4x (1987, 1988, 1989 en 1990)
 Deltasport 4x (2010, 2011, 2012 en 2013)

De 'dubbel' (Vlaardings kampioen & kampioen competitie)
 Deltasport 3x (1990, 2010 en 2013)
 Zwaluwen 1x (1976)
 HVO 1x (1989)
 VFC 1x (2002)

Meeste overwinningen na strafschoppen
 VFC 2x (1977 en 2022)
 Fortuna 2x (1980 en 1993)
 HVO 2x (1983 en 1989)

Grootste overwinning
 DVO '32 - VFC 7-0 (2019)

Meeste doelpunten
 Fortuna - VFC 6-3 (1986)

Snelste doelpunt
 Wouter Brouwer (VFC): 6 seconden

Erelijst Jeugd teams
Winnaars

Externe links 
 https://vlaardingsvoetbal.nl/

Amateurvoetbalclub in Zuid-Holland
Sport in Vlaardingen
Sportevenement in Zuid-Holland